Куньюй ваньго цюаньту (; ) — самая ранняя китайская карта, в которой нашли отражение Великие географические открытия европейцев. Подготовлена и напечатана в 1602 году по просьбе императора Ваньли католическим миссионером Маттео Риччи и его китайскими сотрудниками.

Эта гигантская карта (152 на 366 см), изображающая Китай в качестве центра мира, имела решающее значение в расширении географических познаний китайцев о мире. Позднее она стала известна в Японии и приобрела там такое же важное значение. В начале XVIII века карта была адаптирована и для Кореи.

Все 6 сохранившихся экземпляров карты 1602 года находятся за пределами Китая. Наилучшая сохранность у карты из Ватиканской библиотеки и карты из фонда Джеймса Форда Белла в Миннеаполисе, который приобрёл её в 2009 году у японского коллекционера за миллион долларов.

См. также 
 Карта Мао Куня — отображает знания китайских мореплавателей до контакта с европейцами.

Примечания 

Географические карты
Империя Мин
Появились в 1602 году